|-
| 36301 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36302 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36303 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36304 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36305 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36306 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36307 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36308 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36309 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36310 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36311 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36312 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36313 - ||  || 31 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36314 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36315 - ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36316 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36317 - ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36318 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36319 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36320 - ||  || 1 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36321 - ||  || 7 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36322 - ||  || 1 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36323 - ||  || 6 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36324 - ||  || 6 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36325 - ||  || 9 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36326 - ||  || 11 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36327 - ||  || 4 iunie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36328 - ||  || 1 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36329 - ||  || 1 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36330 - ||  || 26 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36331 - ||  || 26 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36332 - ||  || 2 iulie 2000 || Kitt Peak
 || Spacewatch
|-
| 36333 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36334 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36335 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36336 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36337 - ||  || 4 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36338 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36339 - ||  || 7 iulie 2000 || Ondřejov || 
|-
| 36340 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36341 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36342 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36343 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36344 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36345 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36346 - ||  || 6 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36347 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36348 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36349 - ||  || 5 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36350 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36351 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36352 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36353 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36354 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36355 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36356 - ||  || 2 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36357 - ||  || 28 iulie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 36358 - ||  || 29 iulie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 36359 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36360 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36361 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36362 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36363 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36364 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36365 - ||  || 30 iulie 2000 || Reedy Creek
 || 
|-
| 36366 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36367 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36368 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36369 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36370 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36371 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36372 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36373 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36374 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36375 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36376 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36377 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36378 - ||  || 29 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36379 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36380 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36381 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36382 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36383 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36384 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36385 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36386 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36387 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36388 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36389 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36390 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36391 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36392 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36393 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36394 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36395 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36396 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36397 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36398 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36399 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36400 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-